Szabó Gyula
 Szabó Gyula (1833–1905) szőlész, borász
 Szabó Gyula (1845–1875) mérnök, tanár
 Szabó Gyula (1883–1962) színész
 Szabó Gyula (1907–1972) festő
 Szabó Gyula (1914–1991) csillagász
 Szabó Gyula (1920–1988) molnár, gazdasági vezető
 Szabó Gyula (1930–2004) romániai magyar író
 Szabó Gyula (1930–2014) színész
 Szabó Gyula (1932) labdarúgó (DVTK)
 Szabó Gyula (1943) ökölvívó, edző
 Szabó Gyula (1947–2018) sportlövő
 Szabó Gyula (1951) labdarúgó (Székesfehérvári MÁV Előre)
 Szabó Gyula (1959) labdarúgó (SZEOL AK, Újpesti Dózsa)
 Szabó Gyula (1969) sporttörténet-kutató

hasonló nevűek
 Szabó M. Gyula (1979) csillagász
 D. Szabó Gyula (1937) labdarúgó (Bp. Honvéd, Linzer ASK)
 H. Szabó Gyula (1951) romániai magyar közíró, szerkesztő

Jegyzetek